The Lighthouse (opera), een opera uit 1980 van Peter Maxwell Davies
The Lighthouse (band), een Belgische popgroep
The Lighthouse (film), een horrorfilm uit 2019 geregisseerd door Robert Eggers